Schnaitmann ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Schnaitmann (1915–1981), deutscher Fußballtorhüter und -funktionär
 Monika Schnaitmann (* 1952), deutsche Politikerin

Siehe auch:
 Schneitmann